

Geografia
Hutton Cranswick – villaggio e parrocchia civile dell'Inghilterra, nella contea di East Riding of Yorkshire
Hutton Magna – villaggio dell'Inghilterra, nella contea del Durham
Priest Hutton – villaggio e parrocchia civile dell'Inghilterra, nella contea del Lancashire

Persone
Alan Hutton (1984) – ex calciatore scozzese
Alexander Watson Hutton, ispanizzato in Alejandro Watson Hutton (1853-1936), – dirigente sportivo e insegnante scozzese
Arnold Watson Hutton, ispanizzato in Arnoldo Pablo Watson Hutton (1886-1951) – calciatore argentino
Barbara Hutton (1912-1979) – ereditiera e socialite statunitense
Ben Hutton (1993) – hockeista su ghiaccio canadese
Betty Hutton, pseudonimo di Elizabeth June Thornburg (1921-2007) – attrice e cantante statunitense
Bobby Hutton, propr. Robert James Hutton (1950-1968) – attivista statunitense
Brian G. Hutton (1935-2014) – attore e regista statunitense
Charles Hutton (1737-1823) – matematico inglese
Edward Hutton (1875-1969) – scrittore britannico
Frederick Wollaston Hutton (1836-1905) –  naturalista e scienziato inglese
Horace Hutton Barnet (1856-1941) – calciatore inglese
Ina Ray Hutton, pseudonimo di Odessa Cowen (1916-1984) – cantante statunitense
James Hutton (1726-1797) – geologo scozzese
Jim Hutton, nato Dana James Hutton (1934-1979) – attore statunitense
John Hutton Balfour – (1808-1884) – botanico scozzese
Kyle Hutton (1991) – calciatore scozzese
Lauren Hutton, propr. Mary Laurence Hutton (1943) – attrice ed ex supermodella statunitense
Ralph Hutton (1948) – ex nuotatore canadese
Ricardo Alfredo Gil-Hutton (1958) – astronomo argentino
Rick Hutton (1953) – conduttore radiofonico, televisivo e musicista britannico
Robert Hutton, pseudonimo di Robert Bruce Winne (1920-1994) – attore statunitense
Ronald Hutton (1953) – storico britannico
Timothy Hutton (1960) – attore statunitense

Altro
6130 Hutton – asteroide areosecante
Cratere Hutton – cratere lunare
Cratere Hutton – cratere di Marte
Oliver Hutton, noto più comunemente come Holly – protagonista del manga Capitan Tsubasa